Osoby:
 August Götte – niemiecki mineralog
 Erika Kunze-Götte – niemiecka archeolożka
 Michael Götte – szwajcarski polityk
 Wilhelm Götte – niemiecki filolog

Zobacz też:
 Goethe
 Goette